Continentale kampioenschappen schaatsen 1999 (Azië)
 Continentale kampioenschappen schaatsen 1999 (Noord-Amerika & Oceanië)